Sakarya (district), in Turkije
 Sakarya (provincie), een provincie van Turkije
 Sakarya (rivier), een rivier in Turkije
 Sakarya (schip, 1888)
 Adapazarı of Sakarya, een stad in Turkije